Ново-Адмиралтейский — название ряда объектов Санкт-Петербурга:

 Ново-Адмиралтейский завод
 Ново-Адмиралтейский канал
 Ново-Адмиралтейский остров

См. также 

 Адмирал
 Адмиралтейский
 Главное адмиралтейство